Командный чемпионат мира по дартсу 2012 — 2-й командный чемпионат мира по дартсу, проходивший во  Гамбурге с  3 по 5 февраля 2012 года. Команда Голландии защищала свой титул, но проиграла в четвертьфинале команде Австралии. Чемпионом стала сборная Англии.  В 2012 году официальным спонсором турнира во второй раз стала компания Cash Converters.

Формат 
В турнире принимают участие 24 команды. В первом раунде команды, имеющий 9-24 номер посева, играют между собой и выходят во второй раунд к командам с 1-8 номерами.

Призовые 
Призовой фонд турнира равен £150,000.

Участники

Основной турнир

Первый раунд 
 
  (9) 5 – 3  (24)
  (11) 5 – 3  (22)
  (15) 4 – 5  (18)
  (14) 2 – 5  (19)
  (10) 5 – 2  (23)
  (13) 5 – 2  (20)
  (16) 4 – 5  (17)
 ''' (12) 5 – 2  (21)

Стадия плей-офф

Примечания

См.также 
 Командный чемпионат мира по дартсу
 Professional Darts Corporation
 Дартс

Ссылки 
 Страница турнира на сайте PDC

2012 год в спорте